Delo peut faire allusion à :
 Delo, un titre de presse en Slovénie fondé en 1959 ;
 Delo, une subdivision administrative en Éthiopie ;
 Delo, une langue gourounsi parlée au Ghana et au Togo ;
 Delo (Дело), un film russe d'Alexeï Alexeïevitch Guerman sorti en 2021 ;